New Guard ist der Name

New Guard (Australien), einer paramilitärischen faschistoiden Organisation in Australien während der 1930er Jahre
der Gegenbewegung zur Old Guard in der US-Lederszene